U8, U-8 ou U08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Woodpecker (U08), un sloop de la Royal Navy ;
 , plusieurs sous-marins allemands.

Sport 
 U8, une catégorie sportive réservée aux joueurs de moins de 8 ans (Under the age of 8 en anglais).

Transports 
Aviation
 .

Métro

 Ligne U8 du métro de Berlin ;
 Ligne U8 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U8 du métro de Munich ;
 Ligne U8 du métro léger de Stuttgart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres